Бодио () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Бодио — коммуна на швейцарского кантона Тичино, в Левентина.
 Бодио-Ломнаго — коммуна в Италии, в провинции Варесе области Ломбардия.
 Бодио, Луиджи (1840—1920) — итальянский статистик и полит-эконом.
 Бодио, Шарль Николя (1773—1849) — французский виолончелист и музыкальный педагог.